Rosenberg (littéralement, Montrose ou montagne des roses) est un toponyme et patronyme d'origine germanique, porté aussi par des familles d'origine ashkénaze.

Patronyme

Personnalités 
 Famille von Rosenberg (Franconie-souabe), chevaliers impériaux
 Famille Rosenberg (Bohême), famille aristocratique des plus influentes de la Bohême du 
 Famille von Rosenberg (Baltique), famille de la noblesse germano-balte issue de la précédente
 , famille princière du Saint-Empire romain germanique issue de l'alliance de la famille Rosenberg de Bohême et la famille Orsini.

 Adolf Rosenberg (1850-1906), historien de l'art allemand
 Alfons Rosenberg (1902-1985), écrivain et astrologue
 Alfred Rosenberg (1893-1946), théoricien nazi, responsable des massacres organisés dans les territoires à l'est de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale
 Andréas Rosenberg (1906-2002), peintre aquarelliste français d'origine austro-ukrainienne
 Anny Katan-Rosenberg (1898-1992), psychanalyste autrichienne
 Arnold L. Rosenberg (1941-), mathématicien et informaticien théoricien américain
 Arthur Rosenberg (1889-1943), historien et homme politique allemand
 Césarine Le Floc'h-Rosenberg (1911-1991), résistante, juste parmi les nations
 David Rosenberg (1965-), commissaire d'exposition et auteur français, spécialiste en art moderne et contemporain
 Diedrich Arend von Rosenberg (1739-1813), général germano-balte de l'empire russe
 Ethel Rosenberg (1915-1953), accusée d'espionnage, exécutée, femme de Julius Rosenberg
 Frederic von Rosenberg (1874-1937), diplomate et homme politique allemand
 Göran Rosenberg (1948-), écrivain et journaliste suédois
 Grete Rosenberg (1896-1979), nageuse allemande
 Hans Rosenberg (1904-1988), historien allemand
 Harold Rosenberg (1906-1978), écrivain, philosophe, critique d'art américain, célèbre pour avoir théorisé l'Action Painting
 Hermann von Rosenberg (1817-1888), militaire et naturaliste d'origine allemande
 Hilding Rosenberg (1892-1985), compositeur suédois
 Ina Sandra Rosenberg (1937-1990), actrice américaine ;
 Isaac Rosenberg (1890-1918), poète et artiste anglais ;
  (1973-), créateur américain de bandes dessinées en ligne
  (1951-), mathématicien américain
 Julius Rosenberg (1918-1953), ingénieur juif accusé d'espionnage et exécuté, mari d'Ethel Rosenberg
 Justus Rosenberg (1921-2021), résistant et professeur de littérature polonais
 Karma Rosenberg (née en 1981), actrice de films pornographiques slovaque
 Léonce Rosenberg (1879-1947), marchand et éditeur d'art français, frère du galeriste Paul Rosenberg
 Margarete Rosenberg (1910-1985), conductrice de tramway allemande
 Marianne Rosenberg (née en 1955), chanteuse allemande
 Markus Rosenberg (né en 1982), footballeur suédois
 Marshall Rosenberg (1934-2015), psychologue américain, fondateur de la Communication NonViolente
Mary Elizabeth Duffield-Rosenberg (1819-1914), peintre britannique
 Michael « Mike » Rosenberg (né en 1984), auteur-compositeur-interprète anglais, plus connu sous le pseudonyme de Passenger
 Nancy Taylor Rosenberg (1946-2017), femme de lettres américaine, auteure de roman policier
 Nonnie Rosenberg (?-), bassiste du groupe Rosenberg Trio
 Nous'che Rosenberg (?-), second guitariste du groupe Rosenberg Trio
 Otto Rosenberg (1888-1919), japonologue
 Paul Rosenberg (1881-1959), marchand d'art et galeriste, frère de Léonce Rosenberg, grand-père maternel d'Anne Sinclair
 Paul Rosenberg (né en 1971), manager du chanteur Eminem
 Paulette Angel Rosenberg (1927-), survivante de la Shoah
 Philip Rosenberg (né en 1935), directeur artistique américain
 Pierre Rosenberg (né en 1936), historien de l'art, essayiste et académicien français
 Raoul Rosenberg (?-), monteur et réalisateur américain
 Rudi Rosenberg (né en 1979), acteur français
 Sara Rosenberg (née en 1954), écrivaine, peintre et dramaturge argentine
 Scott Rosenberg (né en 1964), scénariste, producteur, acteur et réalisateur américain
 Shalom Rosenberg (1935-2023), professeur émérite pensée juive à l'université hébraïque de Jérusalem, d'origine argentine, disciple de Monsieur Chouchani
 Shimon Gershon Rosenberg (1949-2007), rabbin et un penseur juif
 Stochelo Rosenberg (né en 1968), guitariste soliste du groupe Rosenberg trio
 Stuart Rosenberg (1927-2007), réalisateur américain
 Tiina Rosenberg (1958-), universitaire, femme politique et féministe queer suédoise d'origine finlandaise
 Tina Rosenberg (1960-), journaliste et écrivaine américaine
 Uwe Rosenberg (né en 1970), auteur de jeux de société allemand
 Voldemar Rosenberg (1910-1994), compositeur et chef d'orchestre français plus connu sous le nom de Wal-Berg
 Walter Rosenberg (1924-2006), nom de naissance de Rudolf Vrba, pharmacologue juif surtout connu comme évadé d'Auschwitz
 Werner Rosenberg (1913-1988), photographe français

Personnages de fiction 
 Docteur Rosenberg, un personnage de la série de jeux vidéo Half-Life.
 Willow Rosenberg, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Yetta Rosenberg, Personnage de la série télévisée Une nounou d'enfer.

Toponyme

Allemagne 
 Rosenberg, commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Neckar-Odenwald
 Rosenberg, commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement d'Ostalb

Antarctique 
 Glacier Rosenberg, un glacier

Belgique 
 Le Rosenberg, hameau de la ville d'Arlon, dans la province de Luxembourg.

États-Unis 
 Rosenberg, ville du Texas.

Pologne 
 Rosenberg in Westpreußen  (Prusse-Occidentale), désormais appelée Susz, ville de Pologne.

Slovaquie 
 Rosenberg, nom allemand de Ružomberok, ville de Slovaquie.

Musique 
 Rosenberg Trio, un groupe de musiciens de jazz manouche.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif